Trawinski oder Trawiński ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Trawinski (1893–1977), deutscher Politiker (CDU)
 Remigiusz Trawiński (* 1958), polnischer Unternehmer, Fußballtrainer und -funktionär